Garfield može značiti:
Garfield (strip), 
Garfield (lik),
Garfield (2004.),
Garfield 2
Okruzi u SAD-u
Garfield, okrug (Colorado)
Garfield, okrug (Washington)
Garfield, okrug (Utah)
Garfield, okrug (Oklahoma)
Garfield, okrug (Nebraska)
Garfield, okrug (Montana)
Naselja u SAD-u
Garfield, Arkansas
Garfield, Georgia
Garfield, Indiana
Garfield, Kalifornija
Garfield, Kansas
Garfield, Minnesota
Garfield, New Jersey
Garfield, Novi Meksiko
Garfield, okrug Bay (Michigan)
Garfield, okrug Grand Traverse (Michigan)
Garfield, okrug Missaukee (Michigan)
Garfield, okrug Saginaw (Michigan)
Naselja u Australiji

Garfield, Victoria

Ostalo

Garfield Range, planinski lanac u Kanadi na otoku Ellesmere

Osobe
 Allen Garfield, američki glumac
 Andrew Garfield, britanski glumac
 Brian Garfield, američki novelist i scenarist
 Eugene Garfield, američki znanstvenik
 James A. Garfield (1831–1881), 20. američki predsjednik
 John Garfield, američki glumac
 Leon Garfield, britanski pisac
 Richard Garfield (born 1966), američki dizajner igara
 Sidney R. Garfield, američki lječnik